Буксбаум () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1876—1960) — немецкий архитектор.
  (1831—1911) — немецкий инженер-механик, член Рейхстага.
  (род. 1930) — немецко-американский актёр.
 Буксбаум, Иоганн Христиан (1693—1730) — немецкий естествоиспытатель, исследователь Юго-Восточной Европы, Малой Азии и Кавказа, первый академик ботаники и натуральной истории в Санкт-Петербургской Академии наук.
 Буксбаум, Франц (1900—1979) — австрийский ботаник, систематик кактусов (а также лилейных), профессор университета в Граце.
 Буксбаум, Фридрих (1869—1948) — австрийский виолончелист.
  (урождённый Джошуа Буксбаум; род. 1975) — американский актёр.

См. также 
 Осока Буксбаума
 Буксбаумия